Fredin ist der Familienname folgender Personen:

 Edvard Fredin (1857–1889), schwedischer  Dichter, Schriftsteller, Schauspieler, Theaterkritiker und Übersetzer
 Peter Fredin (* 1969), schwedischer Bridge-Spieler